Franz Aschenwald – sciatore austriaco
 Hansjörg Aschenwald – combinatista nordico austriaco
 Philipp Aschenwald – saltatore con gli sci austriaco